25 puede referirse a:

 Veinticinco (25), número natural que sigue al 24 y precede al 26.
 El año 25 d. C. del siglo I.
 El año 25 a. C.
 La 25, banda de rock stone de argentina.
 25 (2010), álbum de A-ha.
 25 (2015), álbum de Adele.